Фовилль, Альфред (Alfred de Foville; 1842—1913) — французский писатель.
 Фовилль, Ашиль (Achille Foville; 1799—1878) — французский психиатр.

См. также 
 Фовилле

Примечания